Siedmiobój kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali Kombank Arena w Belgradzie. Tytułu mistrza sprzed dwóch lat nie bronił Rosjanin Ilja Szkurieniow.

Rezultaty

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Siedmiobój mężczyzn